Джефферсон-Сити () — столица американского штата Миссури. Также это название носят несколько других населённых пунктов США:

Топонимы США 
  — поселение в Монтане.
  — город в Теннесси.

См. также 
 Джефферсон
 Джефферсонвилл